Шаровка () — посёлок городского типа (с 19 октября 1938 года), Шаровский поселковый совет, Богодуховский район, Харьковская область, Украина.

Является административным центром Шаровский поселковый совет, в который, кроме того, входят посёлок Першотравневое и село Марьино.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Шаровка находится в 20 км на юг от Богодухова на обоих берегах реки Мерчик.
Ниже по течению примыкает к селу Мирное (Краснокутский район).
Выше по течению через 2 км село Хрущовая Никитовка.

По селу протекает безымянный ручей, на котором сделана большая запруда.
Село окружено большими лесными массивами.

Происхождение названия 
Названо по имени основателя — Шария Матвея Иосифовича.

История 
 1670 — есаул Ахтырского полка Матвей Иосифович Шарий приобрёл за четыре рубля «луг и пахотную ниву по одну сторону от Мерчика».
 1700 — хутор Матвея Иосифовича Шария на реке Мерчик, ставший слободой, на 1700 год имел 112 дворов с православной церковью, также имелись кирпичная и поташная мастерские.
 1709 — Шарию, по его просьбе, было разрешено поселить на хуторе переселенцев из-за Днепра в количестве двадцати семей.
 1836 — основано барское имение очередным хозяином Петром Ольховским. В том же году была основана приусадебная Благовещенская церковь (не сохранилась).
 В 1902 году в начале апреля население приняло участие в Харьковское крестьянское восстание. Восстание было подавлено тремя взводами казаков из Константиновки. Сто человек перепороли нагайками, часть посадили в тюрьму, некоторых отправили на каторгу.
 В 1903 году сахарозаводчик Леопольд Кёниг решил выселить революционно настроенных жителей села (300 семей) подальше от своего имения, для чего купил 6 000 десятин земли в Уфимской губернии, а затем «провёл» т. н. «приговор» крестьянской общины про переселение.
1200 жителей села были принуждены продать свои земельные наделы (не желавших выгнали из домов принудительно) и выехать в сельскую местность в Уфимская губерния.
 Большая часть переселенцев возвратилась назад, некоторые погибли. Но по приезде они обнаружили, что их дома сожжены, земля перепахана и на месте села посажен сосновый лес. Данную местность, где была старая Шаровка, Кёниг назвал экономией Леопольдовкой в честь самого себя.
 Возвратившиеся жители основали новую Шаровку на расстоянии двух км от старой.
 1938, 19 октября — изменён статус с села на посёлок городского типа.

Во время Великой Отечественной войны в 1941—1943 селение находилось под немецкой оккупацией и через него четырежды проходила линия фронта. Оккупирована Шаровка была 9 октября 1941 года, освобождена 25 февраля 1943 года, снова оккупирована 9 марта 1943, окончательно освобождена 17 августа 1943.

В начале ВОВ практически все взрослые мужчины ушли на фронт. В годы войны в 1941-45 годах 332
жителя посёлка воевали на фронтах в рядах Советской армии; 214 шаровцев были награждены орденами и медалями СССР. Около двухсот жителей пгт погибли в рядах Советской армии на фронтах войны.

В 1966 году население с административно подчинёнными населёнными пунктами составляло 4100 человек; здесь действовали больница, роддом, четыре школы (средняя, две восьмилетние и начальная), детский сад, четверо яслей, санаторий, совхоз имени Свердлова с 6724 га земли и пятью отделениями: Свердловским, Марьинским, Фёдоровским, Первомайским, Чапаевским; в совхозе работали 1200 человек.

В 1989 году численность населения составляла , по данным переписи 2001 года — , на 1 января 2013 года — 1691 человек.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная, птице-товарная и свино-товарная фермы.
 Лесничество.

Достопримечательности 
Шаровский парк — архитектурный комплекс, основанный в начале XIX века в имении помещика Петра Савича Ольховского. В конце XIX века приобретен богатым сахарозаводчиком Леопольдом Кёнигом. Созданием усадебного парка занимался известнный ландшафтный архитектор Георг Куфальдт. Окончательный свой вид усадьба приобрела к началу XX века.

Советской властью в имении был создан санаторий для больных туберкулёзом (переведен только в 2008); усадьба находится в запущенном состоянии, но реставрационные работы в небольших объёмах ведутся.

Религиозные сооружения 
 Церковь Николая Чудотворца.
 Свято-Николаевский храм.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 Прогулки по Шаровке
 Фотопутешествия — Шаровка. Богодуховский район Харьковской области. Дворец сахорозаводчика барона Кенига
 "Призраки Белого Лебедя" - исторический роман, в основе сюжета  которого - легенда о любви последних владельцев дворца в Шаровке 

Посёлки городского типа Харьковской области